2 miejscowości w Polsce:
 Karwie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo
 Karwie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój